Полетти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Полетти, Джулиано (род. 1951) — итальянский кооператор и политик.
 Полетти, Луиджи (1792—1869) — итальянский архитектор.
 Полетти, Луиджи (1864—1967) — итальянский математик и поэт.
 Полетти, Уго (1914—1997) — итальянский куриальный кардинал.
 Полетти, Фабрицио (род. 1943) — итальянский футболист.